Scheidemann:
 Heinrich Scheidemann, um organista alemão
 Philipp Scheidemann, um político alemão

Ver também 
 Scheider
 Markscheider

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões